Le sablon désigne en ancien français à la fois le sable en tant que roche ou géomatériau, et la plage de sable ou milieu sableux à relief plus ou moins dunaire. Le mot, attesté en 1150 dans le livre de Thèbes, provient du latin médiéval sabulonem. Il existait aussi le mot sabloi, attesté en 1180, dans le Roman d'Alexandre, à la double acception similaire (sable et plaine de sable), ainsi que ses dérivés sablonoi, sablonien…

 Un sablon est un sable fin utilisé comme abrasif.
 D'où le sablon, outil pneumatique servant à projeter des enduits.

Toponyme

 Le Sablon, un quartier du centre historique de Bruxelles
 Le Sablon, un quartier de Metz
 Les Sablons, quartier du Mans
 La plaine des Sablons, une plaine sablonneuse située à cheval sur le  de Paris et Neuilly-sur-Seine
 La rue des Sablons, une voie du  de Paris 
 La porte des Sablons, une porte de Paris
 Les Sablons, une station du métro de Paris, sur la ligne 1, située à Neuilly-sur-Seine
 Sablonville, un quartier de Neuilly-sur-Seine
 Sablons, commune française de la Gironde
 Sablons, commune française de l'Isère

Et aussi :
 Blanc-Sablon, municipalité du Québec, au Canada
 Coulonges-les-Sablons, commune française de l'Orne
 Saint-Gervais-des-Sablons, commune française, de l'Orne
 Veneux-les-Sablons, commune française de Seine-et-Marne
 Villeneuve-les-Sablons,commune française de l'Oise
 Communauté de communes des Sablons, une intercommunalité française du département de l'Oise

Autres lieux religieux et activités

 Église Notre-Dame du Sablon à Bruxelles
 Église Notre-Dame-des-Sablons, à Aigues-Mortes (Gard) 
 Marché du Sablon, marché d'antiquités à Bruxelles
 Sablon, marque de voitures et camions miniatures, fabriqués en Belgique, à la fin des années 1960

Patronyme
 André Sablon, compositeur français, fils de Charles Sablon, frère de Germaine Sablon et Jean Sablon et oncle de Jacques Sablon
 Antoine Sablon, homme politique français, maire de Clermont-Ferrand de 1791 à 1792 puis de 1800 à 1805. 
 Charles Sablon, compositeur français, père d'André Sablon, Germaine Sablon et Jean Sablon et grand-père de Jacques Sablon
 Germaine Sablon, chanteuse française, fille de Charles Sablon, sœur d'André Sablon et Jean Sablon et tante de Jacques Sablon
 Marie-Pierre-Hervé de Sablon du Corail (1904-2000), général français ;
 Jacques Sablon, acteur français, petit-fils de Charles Sablon, neveu d'André Sablon, Germaine Sablon et Jean Sablon
 Jean Sablon, chanteur français, fils de Charles Sablon, frère d'André Sablon et Germaine Sablon et oncle de Jacques Sablon
 Luis Sablon, coureur cycliste français
 Paul Sablon, acteur, réalisateur, écrivain et metteur en scène belge
 Edmond Tarbé des Sablons, patron de presse français et fondateur du quotidien Le Gaulois
 Leclerc du Sablon'''

Lien externe 
 
Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme